Makarov, orosz családnév
 Makarov, város Oroszországban, a Szahalini területen
Haditechnika
 Makarov-pisztoly, a Szovjet Hadseregben 1951-ben rendszeresített félautomata pisztoly, más néven PM–9
 9×18 mm Makarov, pisztolytöltény